Il doppio del torneo di tennis Guadalajara Challenger 2001, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Gastón Etlis e Martín Rodríguez che hanno battuto in finale Agustín Calleri e Ignacio Hirigoyen 7-5, 7-5.

Teste di serie 

 Gastón Etlis /  Martín Rodríguez (Campioni)
 Mariano Delfino /  Sergio Roitman (quarti di finale)

 Jaime Fillol /  Adrián García (primo turno)
 Patricio Arquez /  Francisco Costa (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Guadalajara Challenger 2001